Мари може да се отнася за:
 Мари, град в Туркменистан
 Мари (Бразилия), селище в Бразилия
 Мари (Сирия), древен град-държава

Вижте също 
 Марийци, етническа група в Източна Европа